

Događaji 
 Gaj Flaminije sagradio je Cirkus Flaminius, još jedan javni rimski cirkus uz Circus Maximus.

Rođenja

Smrti